Soraya (în persană: ثريا  ) este un prenume feminin de origine persană. El se poate referi la:

 Soraya Tarzi (1899–1968), regină, soția Regelui Amanullah Khan al Afghanistanului
 Soraya Esfandiary-Bakhtiari (1932–2001), a doua soție a lui Mohammad Reza Pahlavi al Iranului, cunoscută ca Regina Soraya
 Soraya Sarhaddi Nelson, jurnalistă americană
 Soraya (muziciană) (1969–2006), o muziciană columbiano-americană
 Soraya Arnelas (n. 1982), cântăreață spaniolă
 Soraya Saga (n. 1969), illustratoare și scenaristă japoneză de jocuri video
 Soraya, un mic crater lunar din Alphonsus
 Soraya Serajeddini (1960–2006), activistă kurdă iraniană pentru drepturile omului
 Soraya Telles (n. 1958), atletă braziliană
 Soraya Manutchehri, o femeie iraniană executată pentru adulter; a devenit subiect al fimului din 2008 The Stoning of Soraya M.
 Soraya Post  (n. 1956,) politiciană suedeză
 Soraya, un cântec de pe albumul Animals as Leaders al formației omonime

Prenume feminine